Serguéi Ivanov (n. 1953) es un político ruso.

Serguéi Ivanov puede referirse también a:
 Serguéi Ivanov (pintor)
 Serguéi Ivanov (ciclista)